Hvítserkur peut désigner :
 le Hvítserkur, un rocher d'Islande situé à proximité immédiate des côtes Nord-Ouest du pays ;
 le Hvítserkur, une montagne d'Islande située dans le Nord-Est du pays.